Запрос статьи «J#» перенаправляется сюда по техническим причинам; см. Visual J Sharp.
J:
 J — буква латиницы
 Ј — буква кириллицы
 j — обозначение палатального сонорного согласного
 J — функциональный язык программирования
 J — обозначения валета на английских игральных картах
 J — символ йода до 50-х годов XX века
 J — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы J (мтДНК) и гаплогруппы J (Y-ДНК)
 J, ранее Hurrà Juventus — журнал о футбольном клубе «Ювентус»

См. также 
 J/Z (маршрут метро, Нью-Йорк)